Adobe peut désigner :
 adobe, en construction, un mélange d'argile, d'eau et d'une faible quantité de paille hachée ou d'un autre liant, qui peut être façonné en briques séchées au soleil ;
 Adobe Systems, une société d'édition de logiciels graphiques (qui a racheté Macromedia), dont les plus célèbres sont :
  (dessin matriciel) ;
  (dessin vectoriel) ;
  (lecteur multimédia) ;
  (édition de pages HTML) ;
 , anciennement Adobe Acrobat Reader puis Adobe Reader (gestionnaire de documents au format PDF) ;
  (compositing) ;
  (montage vidéo) ;
  (PAO) ;
 Adobe Encore (création de DVD) ;
 Adobe Audition (création musicale).